, entreprise japonaise

Pseudonyme 
 Jacques Barbé (1923-2004), acteur français